Bandarban (district), district au Bangladesh
 Bandarban (Bangladesh), ville, chef-lieu de ce district